Buoux é uma comuna francesa na região administrativa da Provença-Alpes-Costa Azul, no departamento de Vaucluse. Estende-se por uma área de 17,54 km², com 112 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade de 6 hab/km².

Demografia 

Comunas de Vaucluse